Törökfalu (Románia)
 Törökfalu (Szerbia)